Jambeyan (Karanganom)
 Jambeyan (Sambirejo)
 Jambeyan (Sedan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing